Финальный турнир XXIII Чемпионат Европы по волейболу среди женщин проходил с 20 по 28 сентября 2003 года в Анкаре и Анталье (Турция).

Чемпионом Европы впервые в истории стала сборная Польши. В финальном матче, прошедшем в зале «Ататюрк» Анкары, команда Анджея Немчика с крупным счётом обыграла хозяек соревнований, поддерживаемых 6 тысячами болельщиков. MVP и самым результативным игроком (144 очка) стала Малгожата Глинка, позднее названная Европейской конфедерацией волейбола лучшей волейболисткой 2003 года.

Вопреки прогнозам чемпион мира сборная Италии и победитель предыдущего чемпионата Европы сборная России встретились не в главном финале, а в матче за 5-е место. Российская сборная, пострадавшая от пищевого отравления, впервые в истории чемпионатов Европы осталась без медалей.

Отборочные игры 

Без отбора участниками финального турнира чемпионата Европы стали сборные:
 Турции как команда страны-организатора чемпионата,
 России, Италии и Болгарии по результатам предыдущего чемпионата Европы.

Остальные участники первенства определились по результатам отборочного турнира, проходившего со 2 июня 2002 года по 8 июня 2003 года. 12 команд дивизиона «А» были разбиты на 3 группы. По итогам двухкруговых турниров в группах 8 команд (занявшие 1—2-е места и 2 лучшие среди команд, занявших третьи места в своих группах) стали финалистами ЕВРО-2003.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата Европы состоялась 24 июня 2003 года в Анкаре.

Финальный турнир

Арены 

 Анкара — Atatürk Spor Salonu (6000)
 Анталья — Dilek Sabancı Spor Salonu (2500)

Групповой этап

Группа A (Анкара) 

20 сентября

21 сентября

22 сентября

24 сентября

25 сентября

Группа B (Анталья) 

20 сентября

21 сентября

22 сентября

24 сентября

25 сентября

Классификационные матчи (Анкара)

Полуфиналы за 5—8-е места 
27 сентября

Матч за 7-е место 
28 сентября

Матч за 5-е место 
28 сентября

Плей-офф (Анкара)

Полуфиналы 
27 сентября

Матч за 3-е место 
28 сентября

Финал

Индивидуальные призы

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
2003 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Анкаре
Сентябрь 2003 года
Спорт в Турции в 2003 году
Международные спортивные соревнования в Анталье
волейбол
Международные соревнования по волейболу в Турции
Чемпионаты Европы в Турции